George Speight (né en 1957), personnalité politique fidjienne
Henry Speight (né en 1988), joueur de rugby à XV australien
Johnny Speight (1920-1998), scénariste et acteur britannique
Julie Speight (née en 1966), coureuse cycliste australienne
Nina Speight (1890-1965), actrice australienne
Richard Speight Jr. (né en 1970), acteur, producteur, réalisateur, scénariste et technicien du son américain